Niemcy:
 Sembach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Osoby:
 Emil Sembach – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Sempach